Lawrenceburg (Indiana)
Lawrenceburg (Tennessee)
Lawrenceburg (Kentucky)

Ou ainda:
Lawrenceville

Desambiguações de topônimos